Santo Antônio do Sudoeste kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santo Antônio do Sudoeste (ort), Paraná, 
 Santo Antônio do Sudoeste (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar